«Калужанка» — женский футбольный клуб из Калуги. Команда создана по инициативе Михаила Ивановича Сушанова, на первых порах команду финансировала швейная фабрика «Калужанка», чьё название и получила команда.

Достижения 
 Бронзовый призёр Чемпионата России 1994
 Полуфиналист розыгрыша Кубка России 1995

Бомбардиры 
  49 Нийоле Добычина (Ядзевич)
  32 Галина Добычина
  24 Алла Козлова
  19 Ольга Летюшова
  13 Вилия Мяркявичуте
  10 Нана Гелбахиани

 1-й гол был забит 8 июня 1991 Вилией Мяркявичуте в ворота «Трикотажницы» (Бобруйск) на 36 минуте матча (счет 4:0).
 100-й гол был забит 22 июля 1991 Ниойле Добычиной в ворота «Командор» (Фрязино) (счет 5:0).
 200-й гол был забит 14 августа 1995 Ниойле Добычиной в ворота «Идель» (Уфа) (счет 5:0).
 1-й гол был пропущен 27 июля 1991 от Натальи Зинченко («Элегия», г. Бобровица) (счет 9:1).

Значимые матчи

Чемпионаты СССР и России 

Из-за финансовых трудностей клуб в 1999 прекратил своё существование. Молодёжная команда была оформлена в новый клуб «Анненки».

Тренеры 
 Прохоров, Юрий Павлович (1990—1994, 1996—1999)
 Молодов, Геннадий Викторович (1995, 1997)
 Шагов, Александр Анатольевич (1997)

Ссылки 
 Архив фото матчей «Калужанки»
 Чемпионаты России
 С.О. Фадеев, М.Н. Кацман. «Краткая энциклопедия женского футбола. «Калужанка»-96»

Женские футбольные клубы России
Футбольные клубы Калуги